Miolo pode se referir a:
 Miolo, parte interna e macia do pão francês.
 Miolo, o conjunto de cadernos ou folhas reunidas que compõem um livro, revista etc., excluindo a capa.
  Miolo (também usado no plural), termo popularmente usado para se referir ao cérebro ou à massa encefálica

Desambiguação